

Toponymie

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Michałki est un village dans le powiat de Brodnica
 Michałki est un village dans le powiat de Wąbrzeźno

dans la voïvodie de Lublin
 Michałki est un village

dans la voïvodie de Podlachie
 Michałki est un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Michałki est un village

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Michałki est un village dans le powiat de Nidzica
 Michałki est un village dans le powiat de Szczytno